Натуральне число 1606
 1606 рік до нашої ери
 1606 рік нашої ери